門 peut faire référence à :
 Mén (門), un caractère chinois traditionnel,
 門, en japonais.